Gerisch ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Gerisch (1857–1922), deutscher Politiker
 Gunnar Gerisch (* 1943), deutscher Mental- und Fußballtrainer
 Günther Gerisch (* 1931), deutscher Biochemiker
 Herbert Gerisch (1922–2016), deutscher Bauunternehmer und Politiker (CDU)
 Hermann Gerisch (1910–1994), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Mundartdichter der sächsischen Vogtlandes
 Jana Gerisch (* 1978), deutsche Volleyballspielerin
 Jane Gerisch (* 1986), deutsche Bahnradsportlerin
 Klaus Gerisch (* 1936), deutscher Schriftsteller und Kabarettleiter
 Peter Gerisch (* 1931), deutscher Reisejournalist
 Rose Gerisch (* 1894; † 1955), deutsche Politikerin und Abgeordnete (USPD, ISK, SED)
 Volker Gerisch (1941–2022), Thüringer Staatssekretär

Siehe auch:
 Herbert Gerisch-Stiftung